Walters se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Vladimir Walters
 Gretchen Walters
 Stuart Max Walters